Haydock steht für:

 Haydock (Merseyside), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Merseyside
 D. W. Haydock Motor Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Haydock ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Haydock-Wilson (* 1999), britischer Leichtathlet
 April Rose Haydock (* 1987), amerikanische Schauspielerin und Model
 Matthew Haydock (* 1986), neuseeländischer Radrennfahrer